Termenul „The Fugitive (Evadatul)” se poate referi la:

Filme cinematografice și TV
The Fugitive (1910), film în regia lui D.W. Griffith
The Fugitive (1947), film în care a jucat Henry Fonda și Dolores del Río, în regia lui John Ford
The Fugitive (1965), film sud-coreean  în care a jucat Kim Ji-mee
The Fugitive (1972), film produs în Hong Kong
The Fugitive (1993), (Evadatul) film în care a jucat Harrison Ford și Tommy Lee Jones
The Fugitive (serial TV), produs între anii 1963-1967, în care a jucat David Janssen
The Fugitive (serial TV), britanic din 2005

Literatură 
 The Fugitive, în anii 1920, cerc literar american la Universitatea Vanderbilt, editura The Fugitive
 La Fugitive sau disparue Albertine, volumul al șaselea a lui Marcel Proust În căutarea timpului pierdut
 The Fugitive, o piesă de teatru din 1953 a lui Ugo Betti
 The Fugitive, din 1913 joc de John Galsworthy
 The Fugitive, un roman de Pramoedya Ananta Toer
 The Fugitives,  Maximum Ride roman de James Patterson

Vezi și
The Fugitives (band), o trupă muzicală de rock
Un joc pentru computer